Юз:

 Юз — заклинивание колёс при движении транспортных средств.
 Юз — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 ЮЗ — аббревиатура от «».

Фамилия 
Юз () — английская фамилия. Современная транскрипция — . Известные носители, фамилию которых традиционно воспроизводят в старой транскрипции:

 Юз, Вильям Вильямович (1838—1888) — статский советник, писатель, цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета.
 Юз, Джон Джеймс (1814—1889) — британский промышленник, основатель Донецка.
 Дом Юзов
 Памятник Джону Юзу
 Юз, Дэвид Эдвард (1831—1900) — американский физик английского происхождения, изобретатель палочного угольного микрофона.

Имя 
 Юз Алешковский (1929—2022) — русский прозаик, поэт и бард.

Этноним 
 Юзы — средневековое тюркоязычное племя, образованное вначале как военная единица, затем вошедшее в состав узбеков.

См. также 
 Хьюз
 Юза

Примечания